Zuo Xiudi (1961. január 7.–) kínai nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Nemzeti labdarúgó-szövetségének megfelelő játékvezető bizottságai minősítése alapján jutott magasabb osztályokba. A küldési gyakorlat szerint rendszeres játékvezetői, partbírói, majd 4. bírói szolgálatot is végzett. Az I. Liga játékvezetőjeként 2004-ben vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés 
A Kínai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1991-től tartotta nyilván bírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának partbíróként, majd 4. bíróként segített. A  nemzetközi játékvezetéstől 2004-ben búcsúzott.

Női labdarúgó-világbajnokság
Kína az első, az 1991-es női labdarúgó-világbajnokságot, az Egyesült Államok a 3., az 1999-es női labdarúgó-világbajnokságot rendezte, ahol a FIFA JB partbíróként, majd játékvezetőként foglalkoztatta. 1991-ben a tornán férfi és női játékvezetők teljesítettek szolgálatot, kifejezetten partbíróként foglalkoztatták. 1999-ben játékvezetői szolgálatot teljesített. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 4. Világbajnokságon vezetett mérkőzéseinek száma: 2.

1991-es női labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

1999-es női labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Sportvezetőként
Aktív pályafutását befejezve a Kínai Labdarúgó-szövetség JB, az AFC JB, valamint a FIFA JB indtruktora, oktatója, ellenőre.

Források 

Kínai labdarúgó-játékvezetők
1961-ben született személyek
Élő személyek